w mitologii:
 Amfidamas – argonauta, syn króla Arkadii Likurga
 Amfidamas – albo Ifidamas, syn Busirisa, zginął wraz z ojcem przy ołtarzu Zeusa z ręki Heraklesa
 Amfidamas – z Opuntu, ojciec Klesonymosa, zabitego w czasie zabawy przez Patroklosa
 Amfidamas – król eubejskiej Chalkis
 Amfidamas – ojciec Pelagona
 Amfidamas – ojciec Klytii, żony Kadmosa

Przypisy

Bibliografia